Ричард Э. «Дик» Шульц (; 3 января 1917, Расин, штат Висконсин, США — 26 июня 1998, Тусон, штат Аризона, США) — американский профессиональный баскетболист, который успел поиграть сразу в трёх главных баскетбольных лигах США (НБЛ, БАА и НБА). Чемпион НБЛ в сезоне 1942/1943, а также чемпион БАА в сезоне 1947/1948 годов.

Ранние годы 
Дик Шульц родился 3 января 1917 года в городе Расин (штат Висконсин), учился там же в средней школе Вашингтон-Парк, в которой выступал за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 
В 1942 году закончил Висконсинский университет в Мадисоне, где в течение трёх лет играл за команду «Висконсин Бэджерс». При Шульце «Бэджерс» ни разу не выигрывали ни регулярный чемпионат, ни турнир конференции Big Ten, а также ни разу не выходили в плей-офф студенческого чемпионата США. В сезоне 1940/1941 годов «Висконсин Бэджерс» стали чемпионами Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), однако из-за полученной в предыдущем сезоне травмы Дик Шульц не смог принять участие в этом турнире и разделить успех с родной командой.

Баскетбольная карьера 
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. В 1942 году Дик Шульц заключил соглашение с командой «Шебойган Рэд Скинс», выступавшей в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Позже выступал за команды «Кливленд Ребелс» (БАА), «Торонто Хаскис» (БАА), «Балтимор Буллетс» (БАА), «Вашингтон Кэпитолс» (БАА, НБА) и «Три-Ситис Блэкхокс» (НБА). Всего в НБЛ провёл 4 неполных сезона, в БАА — 3 сезона, а в НБА — 1 сезон. В сезоне 1942/1943 годов Шульц, будучи одноклубником Бадди Дженнетта, Рубена Лаутеншлагера, Эда Данкера, Кена Бюхлера и Кена Сюсенса, выиграл чемпионский титул в составе «Шебойган Рэд Скинс». Через пять лет, в сезоне 1947/1948 годов, Шульц, в компании того же Бадди Дженнетта, а также Чика Райзера и Конни Симмонса, стал чемпионом БАА в составе «Балтимор Буллетс». Всего за карьеру в НБЛ Дик сыграл 79 игр, в которых набрал 470 очков (в среднем 5,9 за игру). Всего за карьеру в БАА/НБА Шульц сыграл 205 игр, в которых набрал 1141 очко (в среднем 5,6 за игру) и сделал 203 передачи. Помимо этого Шульц в составе «Рэд Скинс» четыре раза участвовал во Всемирном профессиональном баскетбольном турнире, но без особого успеха.

Смерть 
Дик Шульц умер в пятницу, 26 июня 1998 года, на 82-м году жизни в городе Тусон (штат Аризона).

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте Justsportsstats.com

Баскетболисты США
Игроки «Висконсин Бэджерс» (баскетбол)
Игроки «Шебойган Рэд Скинс»
Игроки «Кливленд Ребелс»
Игроки «Торонто Хаскис»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Вашингтон Кэпитолс»
Игроки «Три-Ситис Блэкхокс»